Гусейн (Союн) Кули-Мамед Оглы Мамедов (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).

Биография 

Из крестьян. Азербайджанец по национальности. Получил начальное домашнее образование.

С 1899 года — член Российской социал-демократической рабочей партии. С 1904 года выступил одним из основателей мусульманской социал-демократической рабочей партии «Гуммет» («Энергия»).

12 марта 1919 года избран членом Учредительного собрания Грузии по списку Социал-демократической партии Грузии. В марте 1919 года вместе с Георгием Анжапаридзе, Самсоном Пирцхалавой и Петром Сургуладзе был избран в специальную комиссию, созданную для расследования причин Ахалцихского восстания. Принимал активное участие в работе и других комитетов, созданных для решения проблем грузинских мусульман. Это сыграло важную роль в укреплении связей между правительством и населением. Избран председателем общины Муганло (Карачоп). Занимался публицистикой.

В 1921 году, после советизации Грузии, остался в Грузии.

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 292.

Примечания

Ссылки 
 Gürcüstanda ilk azərbaycanlı millət vəkili
 მამედოვი ჰუსეინ ყული-მამედ-ოღლი
 ჰუსეინ ყული-მამედ ოღლი მამედოვი
 საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

Члены Учредительного собрания Грузии